Invertendo, loi de l'invertendo : loi de renversement des valeurs. Révélé par Ram Chandra (1899/1983), l'invertendo met en évidence les correspondances entre les contraires. Selon la loi de l'invertendo, deux opposés ne peuvent exister l'un sans l'autre. Exemple : les deux faces d'une pièce.

Notes et références

Liens externes 
 "Notre évolution évolutive ou l'invertendo de notre croissance", de Ferdinand Wulliemier, Psychiatre, Professeur de la Faculté de Médecine de Lausanne.

Articles connexes 
Méditation, Spiritualité, Inde, Shri Ram Chandra Mission, Sahaj Marg, Raja Yoga.

Concept philosophique
Sahaj Marg